Wolak ist der Familienname folgender Personen:

Ewa Wolak (* 1960), polnische Politikerin
Ewa Wolak (Alt), polnische Opernsängerin
Paweł Wolak (* 1981), polnisch-US-amerikanischer Boxer

Sonstiges:
 Wolak Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Volak